Die Liga 1928 war die zweite Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 4. März und endete am 25. November 1928.

Modus 
Die 15 Mannschaften spielten in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt 28 Spiele. Die letzten drei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

1928
Fußballsaison 1928